spremište, čuvalište
Repozitorij (nadzor inačica)